Il singolare del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Todd Martin 6-7(4), 7-6(4), 6-0.

Teste di serie 

 Michael Chang (campione)
 Todd Martin (finale)
 Andre Agassi (quarti di finale)
 Aaron Krickstein (primo turno)

 MaliVai Washington (semifinali)
 Brad Gilbert (primo turno)
 Mikael Pernfors (primo turno)
 Jason Stoltenberg (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Verizon Tennis Challenge 1994
ATP Tour 1994